

Аїтово — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Аїтово — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Аїтово — присілок, Міякинський район, Башкортостан